Initialement, une cible est un disque (du suisse allemand chîbe) servant de but a des armes de jet ou à feu, notamment au tir à l'arc ou aux fléchettes.
 En escrime, une cible est une zone de touche valable.
 En marketing une cible est un élément de segment que l'on cherche à convaincre.
 En matière de sécurité ou dans le domaine militaire, une cible est un objectif
 Une cible d'Arenberg est une cible flottante utilisée dans les concours de pêche.
 Cibles est un magazine français de tir et d'armes à feu.
 En pharmacologie, une cible est le substrat sur lequel se lie le composé actif d'un médicament
 En théorie de la communication, le public cible est le récepteur d'une publication, d'une publicité, d'un message.

Films 
 , plusieurs films
 La Cible étoilée, film américain de 1978
 La Septième Cible, film de Claude Pinoteau de 1984.
 Cible émouvante, film français de Pierre Salvadori, sorti en 1993.
 Cœur de cible, téléfilm français de Laurent Heynemann, diffusé en 1996

Toponyme

Voir aussi
 , titre de plusieurs œuvres.